Сан Антонио Акамбак има више значења:

 Сан Антонио Акамбак (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Акамбак, Ел Фаисан (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику